Fruitland, une ville située en Caroline du Nord;
 Fruitland, une ville située dans l’Idaho,
 Fruitland, une ville située dans l’Iowa,
 Fruitland, une ville située dans le Maryland,
 Formation de Fruitland, formation géologique.